Князья Ардба (Аредба, Ардия) — абхазский княжеский род, владетели города Адлер.

История 
С фамилией Ардба связана этимология современного названия города Адлер. Турки, в частности, население, которое проживало на территории, подвластной княжеской фамилии Ардба, именовали Ардлер, то есть люди Ардба, «Ардбовцы».

Знаменитые представители 
 Княжна Румейса Аредба (1873—1927) — придворная дама главной жены последнего османского султана Мехмеда VI Вахидеддина Эмине Назикеда Кадын-эфенди.
 Княжна Фатьма Аредба — мать Эмине Назикеда Кадын-эфенди главной жены последнего османского султана Мехмеда VI Вахидеддина, бабушка османских принцесс Фенире Мюнире, Фатьма Улвие Гермияноглу, Рукие Сабиха Османоглу, прабабушка принцесс Фатьма Неслишах Османоглу, Ханзаде Османоглу, Неджла Хибетуллах Османоглу.
 Княжна Акая Аредба — первая жена последнего владетельного князя Абхазии Михаил Шервашидзе.
 Княжна Есма Аредба — жена князя Абхазии Манучара Чачба, мать князя Абхазии Келеш-бей.

Литература 
 
 Чирикба А. В. Расселение абхазов и абазин в Турции. — Сухум, 2009.
 
 
 Инал-ипа Ш. Д. Антропонимия абхазов. — Майкоп, 2002.

Ссылки 
 https://works.doklad.ru/view/d60xbQcRzm8.html

Абхазские роды